Товариство опіки над українськими емігрантами (Львів) — засноване в 1925 році товариство для допомоги й зв'язку з емігрантами з рідних земель.
Товариство опіки над українськими емігрантами (Канада) — канадська філія однойменного львівського товариства.

Українські організації